Bătălia din Flandra (în ) este numele mai multor bătălii purtate în Flandra (o regiune din nordul Franței și Belgiei) în timpul Primului Război Mondial.

 Prima bătălie din Flandra (19 octombrie – 22 noiembrie 1914) - Prima bătălie de la Ypres - o bătălie purtată în cursul Cursei către Mare.
 A doua bătălie din Flandra (21 aprilie – 25 mai 1915) - cea de-A doua bătălie de la Ypres.
 A treia bătălie din Flandra (11 iulie – 10 noiembrie 1917) - Bătălia de la Passchendaele/A treia bătălie de la Ypres - o ofensivă anglo-franceză.
 A patra bătălie din Flandra (9-29 aprilie 1918) - Bătălia de pe Lys/Operațiunea Georgette, a doua parte a Ofensivei de Primăvară a Armatei Germane.
 A cincea bătălie din Flandra (28 septembrie – 2 octombrie 1918) - A cincea bătălie de la Ypres - o ofensivă belgiano-franceză-britanică în cursul Ofensivei de 100 de zile.

Dezambiguizare